Asikonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Asikonsaari (ö i Norra Karelen), 
 Asikonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar